El término Amaltea puede referirse a:

 En la mitología griega, Amaltea, nodriza de Zeus.
 También en la mitología, Deífobe, que acompaña a Eneas en su visita a la gruta de la sibila de Cumas.
 El satélite Amaltea, el tercero, en orden de distancia, del planeta Júpiter.
 Amaltea, un asteroide del cinturón principal.